A PB-196 é uma rodovia brasileira do estado da Paraíba.

Ver também 
 Rodovias da Paraíba

Ligações externas 
 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba 
 Mapa das Estradas do Estado da Paraíba em PDF (DNIT)
 Ministério dos Transportes

196